Алаве́рдская епа́рхия () — епархия Грузинской православной церкви. Объединяет приходы и монастыри на территории с Ахметского и Телавского муниципалитетов Грузии.

История

Древняя кафедра 
Уже в VI веке святитель Иосиф Алавердский, один из тринадцати сирийских отцов-основателей грузинского монашества, упоминаемый как епископ Алавердский. Первые сведения о кафедре в Алавердском монастыре относится к 1124 году, когда в завещании святого царя Давида IV Строителя упоминается епископ Симеон Бедийско-Алавердский. Вскоре епископ Алавердский становится фактически главой Церкви всего Кахетинского царства, являясь активным участником политической и культурной жизни. Алавердскую кафедру возглавляли, как правило, представители влиятельных кахетинских княжеских родов (Авалишвили, Макашвили, Чолокашвили, Андроникашвили). Алавердский епископ обладал высоким статусом среди других грузинских архиереев — в «Памятниках грузинского права» зафиксировано, что в XIII веке Алавердский архиепископ занимал среди них 6-е место после католикоса Грузии, Чкондидского епископа, митрополита Армении, архиепископа Картли и Ацкурского епископа.

Алавердская была одной из крупнейших епархий в средневековой Кахети, граничившая на северо-востоке с Кавказским хребтом и рекой Стори (левый приток Алазани, см. Барбало), на юго-востоке с рекой Турдо (правый приток Алазани), на западе и юго-западе с Кахетинским и [его орологическим продолжением] Циви-Гомборским хребтами. Кроме центрального района Кахети в неё входил Туш-Пшав-Хевсурети.

В период с 1230-х годов до XV века об Алавердской епархии не сохранилось никаких сведений из-за частых вторжений монголов (1235—1330-е) и войск Тимура (кон. XIV — нач. XV в.), принесшими сильные разрушения и полное прекращение церковной жизни.

XV—XIX века 
Епархия была восстановлена основоположником кахетинской династии Багратиони царём Георгием VIII (1466—1476); разрушенный храм святого Георгия был восстановлен его преемником, царём Александром I (1476—1511). Первенствовавшая в царстве Кахети, Алавердская епархия попыталась выйти из-под власти Мцхетского Католикосата, однако эти стремления Алавердских епископов пресекались католикосами-патриархами всея Грузии Давидом V, Доментием I и Николаем VII (Бараташвили).

В 1616 году Алаверди был разрушен и ограблен вторгшимися войсками иранского шаха Аббаса I, сам монастырь персы превратили в крепость. В середине XVII века территория епархии была заселена тюркскими племенами. После восстания в Кахети в 1660 году удалось избавиться от турецкого засилья, но нанесенный ущерб был так велик, что епархия была восстановлена лишь к конце века, и вскоре Алаверди был снова разорен лезгинами. На рубеже XVII—XVIII веков в границах Алавердского монастыря возник женский монастырь во имя Хахульской иконы Богоматери.

В правление царя Ираклия II Багратиони (1744—1798) католикос-патриарх всея Грузии Антоний II (Багратиони) совмещал и полномочия Алавердского епископа, что сильно способствовало хозяйственно-экономическому укреплению епархии.

В 1811 году, когда автокефалия Грузинской Церкви была упразднена, и она перешла в ведение Грузино-Имеретинской Синодальной конторы Русской Православной Церкви, территория епархии была соединена с Кахетинской и кафедра и переименована в Алавердскую и Кахетинскую. 30 августа 1814 года — слита с Телавской епархией и переименована в Телавскую и Алавердскую с кафедрой в Телави, в 1818 году — с Бодбийско-Сигнахской епархией. 18 декабря 1828 года Алавердская епархия была упразднена.

Алавердское викариатство 
13 (21) марта 1886 года по всеподданнейшему докладу Святейшего правительствующего синода была учреждена Алавердская викарная кафедра как второе викариатство Карталинской и Кахетинской епархии Грузинского экзархата. Викариатство было полусамостоятельным. Территория Алавердского викариатства охватывала всю юго-восточную часть Грузии (современные районы: Ахметский, Телавский, Сагареджойский, Гурджаанский, Кварельский, Лагодехский, Сигнахский, Дедоплис-Цкаройский).

Резиденцией епископов Алавердских был монастырь Шуамта, кафедральным храмом — Алавердский собор в честь Воздвижения Креста Господня.

XX—XXI века 
В 1912 году епархия была вновь восстановлена как самостоятельная. Очевидно она была вскоре вновь обращена в викарную, так как по указу от 10 декабря 1915 года Пирр (Окропиридзе) был вновь назначен Алавердским епископом — 4-м викарием Грузинской епархии.

В сентябре 1917 года на Всегрузинском Церковном Соборе была возрождена самостоятельная Алавердская кафедра. В 1920-е годы, во время гонений на Церковь, епархия была вновь упразднена и восстановлена в 1940-е годы.

В настоящее время епархиальные границы совпадают с Ахметским и Телавским районами Грузии. Кафедральный Алавердский собор расположен в Алавердской долине, в 20 км от Телави, на месте бывшего Алавердского монастыря. Архиерейская резиденция епархии находится в Телави.

По словам митрополита Давида (Махарадзе):

Алавердская епархия — это сложный регион. Большинство населения у нас мусульмане. В одном из ущелий христиан и вообще грузин совсем мало — буквально несколько семей осталось. Туда, конечно, заходят пастыри для совершения Литургии, но христианской активности там очень мало. Со священниками едет и паства из митрополии, с хором, чтобы Литургия всё-таки совершилась и чтобы до этих семей тоже дошла благодать Божия. Мы едем, чтобы утешить их, чтобы они не чувствовали себя оставленными.

Епископы 
 Иосиф (ум. 570)
 Симеон (упом. 1124)
 Иоанн (1511)
 Евфимий (1522)
 Николай (1578)
 Кирилл (1579)
 Иоанн (Авалишвили) (1612)
 Зеведей II (1639)
 Арсений (Авалишвили) (1651—1660)
 Григорий (1670)
 Николай (Андроникашвили) I (1685—1694)
 Николай (Чолокашвили) I (1695—1711)
 Иоанн (Макашвили) (1712)
 Николай (Чолокашвили) II (1724—1728)
 Захария (Андроникашвили) (1733—1734)
 Николай (Андроникашвили) II (1736—1757)
 Зинон (1761—1782)
 Николай (Андроникашвили) III (1784)
 Антоний (Багратиони) (1784—1811) с 1788 — католикос-патриарх всея Грузии
 Иоанн (Бобдель-Макаев) (14 июля 1811, по другим данным, 30 июня 1811 — 30 августа 1814)
 Досифей (Пицхелаури) (30 августа 1814 — 14 мая 1817)

 Алавердское викариатство
 Виссарион (Дадиани) (1 марта 1886, по другим данным, 12 июня 1885 — 6 июня 1898)
 Кирион (Садзаглишвили) (23 августа 1898 — 12 августа 1900)
 Димитрий (Абашидзе) (23 апреля 1902 — 4 ноября 1903)
 Евфимий (Елиев) (30 ноября 1903 — 9 (19) мая 1905)
 Петр (Кончуев) (13 ноября 1905 — 6 апреля 1907)
 Давид (Качахидзе) (4 ноября 1907 — 17 апреля 1912)
 Пирр (Окропиридзе) (15 января 1916 — 16 сентября 1917, по другим данным, 11 марта 1916)

 Алавердская епархия
 Пирр (Окропиридзе) (16 сентября 1917 — 28 апреля 1922)
 Давид (Качахидзе) (9 марта — 1 ноября 1924)
 Иоанн (Маргишвили) (7 апреля — 15 октября 1925)
 Мелхиседек (Пхаладзе) (14 октября 1925 — 17 октября 1927)
 Ефрем (Сидамонидзе) (19 сентября 1927 — 26 марта 1928)
 Стефан (Карбелашвили) (1928—1929)
 Димитрий (Иашвили) (1957—1958) в/у, епископ Бодбийский
  (14 октября 1958 — апрель 1963)
 Роман (Петриашвили) (28 августа 1967 — 7 октября 1971)
 Григорий (Церцвадзе) (22 мая 1976 — 1 февраля 1991)
 Афанасий (Чахвашвили) (12 мая 1992 — 1 сентября 1993)
 Давид (Махарадзе) (с 1 сентября 1993)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Алавердская епархия // Открытая православная энциклопедия «Древо»
 Алавердское викариатство на сайте «Русское православие»

 
Епархии Грузинской православной церкви